Mokelumne (rivier), een waterloop in de Amerikaanse staat Californië
 Mokelumneaquaduct, een aquaduct in Californië
 Mokelumne Hill, een plaats in Californië
 Mokelumne Wilderness, een beschermd wildernisgebied in de Stanislaus, Eldorado en Toiyabe National Forests in Californië